Lacerta kan syfta på:
 Lacerta – ett släkte i familjen egentliga ödlor, se halsbandsödlor
 Lacerta – en liten, svag stjärnbild på norra stjärnhimlen, se Ödlan

Lacertidae